Betar ist der Name

 der letzten im Bar-Kochba-Aufstand eroberten Festung, siehe Betar (Ort)

sowie davon abgeleitet der Name
 einer jüdischen Siedlung im Westjordanland, siehe Betar Illit
 einer jüdischen Jugendorganisation, siehe Betar

Ebenfalls davon abgeleitet sind die Namen von Sportvereinen wie
 Beitar Jerusalem